Уелската Висша лига (; , Кънгхрайр Къмри) е националната футболна лига на Уелс. Създадена е през 1992 г. и в нея участват 18 отбора до сезон 2009 – 2010 г. Шампионът придобива право на участие в предварителните кръгове на Шампионската лига, а вторият в крайното класиране и носителят на Купата на Уелс се класират в Лига Европа. През юни 2009 г. е взето решение от сезон 2010 – 2011 г. броят на отборите да бъде намален на 12. От групата изпадат ФК ГАП Конас Кий, АФК Елъмънтс Кевн Друидс, ФК Кайрсус, ФК Портмадог и ФК Текногруп Уелшпул Таун, а завършилият на шесто място ФК Рил не получава лиценз и е изваден от групата.

Отбори за сезон 2012 – 2013 
 ФК Абъристуит Таун
 ФК Аван Лидо
 ФК Бала Таун
 ФК Бангор Сити
 ФК ГАП Конас Кий
 ФК Дъ Ню Сейнтс
 ФК Еърбъс ЮК Бротън
 АФК Кармартън Таун
 АФК Ланели
 АФК Нютаун
 ФК Порт Толбът Таун
 ФК Престатин Таун

Шампиони

Шампиони по клубове

Външни препратки 
 Уебсайт на Уелската Висша лига 
 Уебсайт на клубовете от Уелската Висша лига 

Футбол в Уелс
Турнири по футбол във Великобритания